Geraldo Thomas pode ser:

Gerald Thomas (diretor de teatro) - dramaturgo brasileiro.
Gerald Thomas (cineasta) - cineasta britânico.

Desambiguação